Minde steht für:
 Minde (Alcanena), eine Gemeinde im portugiesischen Kreis Alcanena
 Minde (Einheit), ein sächsisches Längenmaß
 Minde, ein Ortsteil des Bezirks Årstad in Bergen (Norwegen)

Minde ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Minde-Pouet (1871–1950), deutscher Bibliothekar
 Kristine Minde (* 1992), norwegische Fußballspielerin
 Ludovic Minde (* 1952), tansanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Moshi

Siehe auch:
 Grete Minde
 Karl Minde
 Mind